Ilztalbahn steht für

 die Bahnstrecke Passau–Freyung
 den Betreiber dieser Bahnstrecke, siehe Ilztalbahn GmbH